Okręty US Navy o nazwie USS  "Perseus":
 Pierwszy "Perseus" (WPC-114) został zamówiony przez U.S. Coast Guard w stoczni Bath Iron Works. Dostarczony 23 kwietnia 1932.
Drugi "Perseus" (AF-64) nosił, w momencie położenia stępki, nazwę "Union Victory" (MCV hull 683) i był okrętem magazynowym. Wszedł do służby w 1962 i został skreślony z listy 1973.
Perseus